El  Monte peut faire référence aux toponymes suivants:

El Monte est une commune, dans la province de Talagante, au Chili
El Monte, est une ville de Californie, aux États-Unis